Дре́йпер (Дрэ́йпер, Дрэ́пер) — английская фамилия (Draper).

Известные носители:

 Дрейпер, Генри (1837—1882) — американский астроном, сын Джона Уильяма Дрейпера, племянник Дороти Кэтрин Дрейпер.
 Дрейпер, Грег (род. 1989) — новозеландский футболист.
 Дрейпер, Герберт Джеймс (1863—1920) — британский художник.
 Дрейпер, Джон (род. 1944) — американский хакер.
 Дрейпер, Джон Уильям (1811—1882) — американский философ, врач, химик, историк, фотограф, брат Дороти Кэтрин Дрейпер, отец Генри Дрейпера.
 Дрейпер, Донтей (род. 1984) — американский баскетболист.
 Дрейпер, Дороти Кэтрин (1807—1901) — первая в мире женщина, изображённая на фотографии; сестра Джона Уильяма Дрейпера, тётка Генри Дрейпера.
 Дрейпер, Крис (род. 1971) — канадский хоккеист.
 Дрейпер, Джейкоб (род. 1998) — валлийский и британский хоккеист на траве.
 Дрейпер, Полли (род. 1955) — американская актриса, режиссёр, сценарист и продюсер, номинант на премию «Эмми».
 Дрейпер, Скотт (род. 1974) ― австралийский теннисист и гольфист.
 Дрейпер, Тим (род. 1958) ― американский венчурный предприниматель.
 Дрейпер, Уильям Генри (1801—1877) — канадский юрист и политик, первый премьер-министр Соединённой провинции Канада.
 Дрейпер, Хайдн (1889—1934) ― британский кларнетист, племянник Чарльза Дрейпера.
 Дрейпер, Хэл (1914—1990) — американский социалист, переводчик, писатель-фантаст.
 Дрейпер, Чарльз (1869—1952) — британский кларнетист и музыкальный педагог, дядя Хайдна Дрейпера.
 Дрейпер, Чарльз Старк (1901—1987) — американский инженер, изобретатель автоматических систем управления зенитным огнём.

См. также 

 Дрэпер — маленький ударный кратер в южной части Моря Дождей на видимой стороне Луны.